Carène est un terme issu du latin médiéval carena ; la première occurrence du terme désignait une quille.

Bateau 
 Une carène est une partie d'un navire, ce mot peut désigner la coque en relation à l'origine étymologique qui s'avère générique. La carène est l'ensemble des lignes longitudinales et transversales qui forment le dessin de la coque dans sa partie immergée. C'est cet ensemble qui constitue les œuvres vives d'un bateau.
 La carène liquide est un volume de liquide susceptible de se déplacer dans la coque d'un bateau en cas de gîte.

Bâtiment 
 La technique de construction des toits en carène s'inspire de la construction navale.

Astronomie 
 La constellation de la Carène ;
 la galaxie naine de la Carène.

Chimie 
 En chimie organique, les carènes sont un groupe de terpènes, parmi lesquels, le Δ3-carène.

Biologie 
En biologie, ce terme a plusieurs significations.

Anatomie humaine 
 La carène trachéale est un éperon sagittal se détachant vers le haut et séparant les deux bronches principales à hauteur de la 5e vertèbre thoracique (T5). Il s'agit du cartilage carinal situé juste avant la division de la trachée en deux bronches souches. C'est un cartilage plus épais que les 16 à  trachéaux complets situés au-dessus d'elle. Voir : Trachée.
 La carène sagittale est  une forme surélevée et bombée du sommet de la tête chez des espèces éteintes du genre Homo.

Faune 
 La carène est un des éléments d'une carapace de tortue.
 La carène est un des éléments de la coquille d'un anatife.
 La carène latérale (ou carène caudale) des nageoires de certains poissons.
la carène est un petit éperon ou une petite crête sur une partie de l'exosquelette d'arthropodes, notamment insectes.

Flore 
 En botanique, la carène est formée par les pétales inférieurs de la fleur des Fabaceae et des Polygalaceae. Le terme est aussi utilisé pour décrire une partie de la fleur de quelques Poaceae.

Société 

 CARENE est le sigle désignant la Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire.
 La Carène est le nom d'une salle de musiques actuelles implantée sur le port de commerce de Brest.

Poterie 
 Le terme carène ou caréné est également employé pour décrire des poteries. Un récipient avec une forme carénée se caractérise par un profil bicônique.

Anthroponyme 

 Boris Carène, coureur cycliste français.

Carène est également un prénom.

Voir aussi 
 Tous les articles commençant par « Carène »